Étendue peut désigner :

Géographie 
 étendue d'eau, espace naturel couvert d'eau tel qu'un océan, une mer, un lac, etc.

Mathématiques 
 étendue d'une série statistique, différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

Musique 
 étendue ou ambitus, intervalle entre la note la plus basse et plus haute, d'une partition, d'une voix ou d'un instrument.